Supercoppa brasiliana 2019 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa brasiliana 2019 – torneo di pallavolo maschile